Murong (volk), stam van de Xianbei
 Murong (Atjeh), een bestuurslaag in het regentschap Aceh Utara van de provincie Atjeh, Indonesië